PDF/X−1a — стандартный формат файлов, специально предназначенный для «слепого» обмена готовыми к печати документами в виде электронных данных, при котором отправителю и получателю не требуется дополнительной договорённости для обработки информации и получения требуемых результатов в тираже. Фактически он является цифровым эквивалентом цветоделённых фотоформ.

PDF/X−1a представляет собой спецификацию Adobe Portable Document Format, которая ограничивает содержание PDF документа до объёма, непосредственно необходимого для высококачественного воспроизведения при печати, например, исключаются аннотации, JavaScript и вложенные мультимедийные элементы.

Применение PDF/X−1a устраняет наиболее распространённые ошибки при подготовке файлов. В соответствии с исследованием, проведённым GATF (Graphic Arts Technology Foundation), среди 10 наиболее распространённых ошибок в PDF−файлах заказчика встречаются следующие: не встроены шрифты, неверное цветовое пространство, отсутствуют изображения, проблемы Overprint / Trapping.

Литература

Ссылки 
 Что такое PDF/X−1a? 

PDF